Джо́эл () — англоязычная фамилия еврейского происхождения. Известные носители:

*  (род. 1971) — британский пианист и дирижёр.
 Джоэл, Билли (род. 1949) — американский автор-исполнитель песен и пианист.
 Джоэл, Йель (1919—2006) — американский фоторепортёр.

Прочее 
 Джоэл — персонаж компьютерной игры The Last of Us.

См. также 
 Иоиль